Глен Мюррей (,  1 листопада 1972, Галіфакс) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1989 року.

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 18-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Лос-Анджелес Кінгс».

Загалом провів 1103 матчі в НХЛ, включаючи 94 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
Один із тренерів «Лос-Анджелес Кінгс».

Досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2003, 2004.
 Чемпіон світу — 2004.

Сім'я 
Одружений, разом з дружиною Кеті виховують трьох дітей.

Статистика

Клубна

Збірна

Посилання 

 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Канадські хокейні тренери
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Канадці шотландського походження
Уродженці Галіфакса (Нова Шотландія)